Heredia est un nom d'origine basque qui dérive de erdia et qui signifie « le milieu ». Il peut désigner un nom de lieu (toponyme) ou un nom de famille (patronyme) porté par plusieurs personnalités.

Toponyme

Heredia, ville du Costa Rica, où se trouve le Fortin d'Heredia
 Heredia, canton du Costa Rica,
 Heredia, province du Costa Rica,

Heredia, village du Pays basque espagnol.

Patronyme 

 Alejandro Heredia Miranda (1929-), entraîneur péruvien de football ;
 Antoine de Heredia (1510-1601), religieux espagnol, premier compagnon de Jean de la Croix dans l'ordre réformé du Carmel ;
 Aurora Heredia (1959-), joueuse péruvienne de volley-ball ;
 Cornelio Heredia (1920-2004), footballeur péruvien ;
 Dolores Heredia (1966-), actrice mexicaine ;
  (1975-), joueur de baseball dominicain ;
 Gabriel Costa Heredia (1990-), footballeur uruguayen naturalisé péruvien ;
 Irene López Heredia (1894-1962), comédienne espagnole ;
 José María Heredia y Campuzano (1803-1839), poète cubain ;
 José-Maria de Heredia (1842-1905), cousin germain du précédent, poète français d’origine cubaine, membre de l’Académie française ;
 Juan Fernández de Heredia (1310-1396), capitaine pontifical durant la papauté d'Avignon et  grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; 
 Marcelle de Heredia, ép. Lapicque (1873-1962), neurophysiologiste française ;
  Lisa Hérédia (1956-), actrice et monteuse française d'origine espagnole ;
 Marina Heredia (1980-), chanteuse de flamenco espagnole ;
 Martha Heredia (1991-), chanteuse américaine ;
 Nicolas de Heredia (v. 1495-1546), conquistador espagnol ;
 Pedro de Heredia (), conquistador espagnol, fondateur de la ville de Carthagène des Indes en Colombie ;
 Rafael Heredia (1937-2021), joueur mexicain de basket-ball ;
 Severiano de Heredia (1836-1901), député de la Seine, ministre des Travaux publics ;
 Sonia Heredia (1963-), joueuse péruvienne de volley-ball ;
 Victor Heredia (1947-) chanteur argentin.

Toponymie basque
Patronyme basque